Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Dupleix, en l'honneur de Joseph François Dupleix :
 le , une corvette à vapeur lancée en 1862 ;
 le , un croiseur cuirassé lancé en 1900, navire de tête de la classe Dupleix, démantelé en 1923 ;
 le , un croiseur lourd de  lancé en 1930 et sabordé à Toulon en 1942 ;
 le , une frégate de la classe Georges Leygues lancée en 1978.

Dans la marine marchande, au moins trois autres navires ont porté ce nom :
 le , un paquebot lancé en 1862 ;
 le , un paquebot lancé en 1897 ;
 le , un cargo coulé par un sous-marin japonais en 1942.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française